Die Stadt Cham, die Kreisstadt des oberpfälzischen Landkreises Cham, hat folgenden Personen das Ehrenbürgerrecht verliehen:

Weblinks 

 Ehrenbürger der Stadt Cham auf www.cham.de

Einzelnachweise 

!
Cham
Ehrenburger Cham